

Persone 
 Bodil Kaalund – grafico, pittore e scrittore danese
 Hans Vilhelm Kaalund – scrittore danese
 Lars Kaalund – attore, regista, sceneggiatore e drammaturgo danese
 Per Kaalund – politico danese